„Дружина Сињега галеба” -{(Bratovščina Sinjega galeba)}-  је југословенска и словеначка ТВ минисерија из 1969. године.

Улоге 

|-
|Митја Примец || 
|-
|Миха Дерганец || 
|-
|Матија Поглајен || 
|-
|Иво Мариншек || 
|-
|Јанез Вролих || 
|-
|Златко Станко || 
|-
|Клара Јанковић || 
|-
|Јоже Зупан || 
|-
|Деметер Битенц || 
|-
|Јанез Рохачек || 
|-
|Бранко Иванц || 
|-
|Берт Сотлар || 
|-
|Јанез Врховец || 
|-
|Франц Урсич || 
|-
|Карел Погорелец || 
|-
|Лојзе Розман || 
|-
|Макс Бајц || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Франц Пенко || 
|-
|Тоне Хомар || 
|-
|Јозко Лукес || 
|-
|Душан Скедл || 
|-
|Макс Фуријан || 
|-
|Милан Брезигар || 
|-
|Јоже Лончина || 
|-
|Андреј Нахтигал || 
|-
|Јуре Визјак || 
|-
|Душан Мевља || 
|}

Спољашње везе 
 
Југословенске серије
Словеначке серије